Ми́гдаль: в переводе с иврита «Башня» 

 Мигдаль — местный совет в Северном округе Израиля.
 Мигдаль — еврейский общинный центр, расположенный в Одессе.
 Мигдаль — древний галилейский город на территории современного Израиля, упоминаемый в Библии как родина Марии Магдалины.

См. также 
 Мигдал
 Мигдаль-ха-Эмек — город на севере Израиля.
 Мигдаль-Тефен — промышленная зона в Израиле.
 Мигдаль-Цедек — крепость крестоносцев в центре Израиля.
 Цви Мигдаль — аргентинская организованная преступная группа.